Florens-Louis Heidsieck (1749-1828), producteur de champagne, fondateur de la Maison Heidsieck & Cie en 1785,
 Charles-Camille Heidsieck (1822-1893), homme d'affaires français et producteur de champagne, fondateur de la maison Charles Heidsieck en 1851,
 le poète Bernard Heidsieck (1928-2014), 
 l'écrivain Emmanuelle Heidsieck, née en 1963, fille du précédent,
 le pianiste Éric Heidsieck, né en 1936,
 Henri Heidsieck (1947-) est un réalisateur de films d'animation français.

Homonymie de patronyme